

Sigle
 Diesel Multiple Unit  – tipo di automotrice
 Digital mock-up  – tecnologia per la prototipizzazione in 3D

Codici 
 DMU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dimapur (India)
 dmu – codice ISO 639-3 della lingua dubu